Астория () — может означать:

Топоним 
 Астория — площадь в Будапеште.
 Астория — район в боро Куинс, Нью-Йорк, США.
 Астория — город в округе Клэтсоп, штат Орегон, США.

Здания, сооружения 
 Астория — известная гостиница в Санкт-Петербурге (Россия), объект культурного наследия РФ; также гостиницы в Уфе, Вене, Будапеште и др.
 Астория — гостиница в центре Саратова.
 Астория — разрушенное здание, существовавшее в Симферополе.
 Астория — плавучий дом на Темзе, студия звукозаписи Дэвида Гилмора.
 Астория — офисное здание в стиле модерн в Амстердаме.
 Астория - отель в немецком городе Хаймбах (Heimbach)

Станции метро 
 Астория — станция будапештского метрополитена, названная по одноимённой гостинице Будапешта.
 Астория — Дитмарс-бульвар — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Astoria Line.
 Астория-бульвар — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Astoria Line.

См. также 
 «Уолдорф-Астория» (сеть гостиниц)